Сульфат гольмия(III) — неорганическое соединение, 
соль гольмия и серной кислоты с формулой Ho(SO),
желтые кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидрат.

Физические свойства 
Сульфат гольмия(III) образует желтые кристаллы, которые при освещении ярким светом приобретает ярко-розовый цвет.

Образует кристаллогидрат состава Ho(SO)•8HO.

Литература 
 

гольмия